La sigla INES puede referirse a:

 INES - Escala Internacional de Accidentes Nucleares del inglés International Nuclear Event Scale.

 INES es un editor de software CRM francés.. INES desarrolla una suite de aplicaciones On Demand, propuestas en modo ASP (Application Service Provider), que cubren las funciones de relación con los clientes CRM y la gestión comercial. Sus programas están destinados a los equipos de comerciales, equipos de marketing y de servicio al cliente.